Rifbjerg ist der Familienname folgender Personen:

 Frands Rifbjerg (* 1964), dänischer Jazzschlagzeuger
 Klaus Rifbjerg (1931–2015), dänischer Schriftsteller